La Copa de Brasil 1990 fue la segunda edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales. 

El campeón del torneo fue el Flamengo de la ciudad de Río de Janeiro, después de ganar el primer encuentro por 1-0 al Goiás Esporte Clube. El máximo goleador de la copa de Brasil 1990 fue Cláudio Tavares Gonçalves, más conocido como Bizu con 7 goles, quien jugaba para el Clube Náutico Capibaribe.

En el torneo se jugaron 62 partidos y se marcaron 119 goles.

Equipos clasificados 
Todos los clubes participantes del torneo:

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Flamengo1° título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Referencias y notas

Bibliografía

Enlaces externos 
 copadobrasil.com Sitio web oficial de la Copa de Brasil.
 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1990
Fútbol en 1990
Brasil en 1990